Pojem východní církev se vztahuje na:
 Východní křesťanství
 některou z východních katolických církví
 některou z starobylých východních církví („orientálních“), které nepatří mezi pravoslavné